

Patronyme 

 Amanda Plummer (1957-), actrice américaine, fille de Christopher Plummer ;
 Arthur Plummer (1907-1962), footballeur et entraîneur anglais ;
 Charlie Plummer (1999-), acteur américain ;
 Christopher Plummer (1929-2021), acteur canadien ;
 Daniel Plummer (1957-), coureur cycliste belge ;
 David Plummer (1985-), nageur américain ;
 Elmer Plummer (1910-1986), peintre aquarelliste et artiste d'animation américain ;
 Glenn Plummer (1961-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Henry Plummer (1832–1864), shérif de Bannack, au Montana, mort lynché par la foule ;
 Henry Stanley Plummer (1874-1936), médecin américain ;
 Henry Crozier Keating Plummer (1875-1946), astronome ;
 Jake Plummer (1974-), joueur de football américain ;
 Jason Plummer (1982-), homme politique américain ;
 John Plummer (c.1410-c.1483), compositeur anglais ;
 Konya Plummer (1997-), footballeuse jamaïcaine ;
 Mary Plummer (1849-1922), femme de Georges Clemenceau ;
 Mary Wright Plummer (1856-1916), bibliothécaire américaine ;
 Penelope Plummer (1949-), Miss Monde 1968 australienne ;
 Sara Plummer Lemmon (1836-1923), botaniste américaine.

Personnage de fiction 
 Polly Plummer, personnage de fiction dans le roman The Chronicles of Narnia

Toponyme 

 Plummer, ville du comté de Benewah, Idaho, É.-U.
 Plummer, ville du comté de Red Lake, Minnesota, É.-U.
 Plummer Park, parc situé à l'ouest d'Hollywood, Californie, É.-U.
 le pic Plummer, sommet de l'État de Washington, É.-U.

Autres 
 Modèle de Plummer, modèle mathématique dans les systèmes dynamiques.
 Plummer terrier, race de chiens.
 Syndrome de Plummer-Vinson, maladie humaine liée à l'anémie par carence en fer.